Universíada de 2013 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2013
 Universíada de Inverno de 2013